SHL steht für:
 Schüler Helfen Leben, eine Jugendinitiative
 SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern
 Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft
 Shift Left, ein Maschinensprach-Befehl zum Linksschieben von Bits, siehe Schieberegister
 shareholder loan, die englische Bezeichnung für Gesellschafterdarlehen
 SHL (Motorradmarke), ehemalige polnische Motorradmarke
 SHL Telemedizin GmbH München, Unternehmen im Bereich der Telemedizin
 Stiftung Haus Lindenhof
 Southern Hockey League
 Sunshine Hockey League
 Svenska Hockeyligan
 Swiss Handball League
 Shillong Airport (IATA-Code), Flughafen von Shillong, Distrikt East Khasi Hills, Bundesstaat Meghalaya, Indien

SHL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Suhl

shl steht für:
 Shendu (ISO-639-3-Code), Dialekt (im indischen Bundesstaat Mizoram) des Dialektclusters Shö, einer der Mizo-Kuki-Chin-Sprachen

Abkürzung